Liederbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Liederbach (vattendrag), Baden-Württemberg, 
 Liederbach am Taunus, kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,